Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2017—2018  — 115-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Титул чемпіона за тур до закінчення чемпіонату здобуло Брюгге.

Інформація про команди

Стадіони

Регулярний чемпіонат

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Плей-оф до Ліги чемпіонів 

  
 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A 

 
  
   
  

 

Позначення:

Група B 

 

   

Позначення:

Результати 

Примітка
1Після банкрутства «Льєрсу» у двох останніх матчах йому було зараховано технічні поразки по 0–5.

Фінальна стадія

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 травня 2018

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 травня 2018

|}

Статистика

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації
 Про Ліга на soccerway  

2017–2018
Бельгія
Бельгія
2017 у бельгійському спорті
2018 у бельгійському спорті